Faeton se poate referi la:

Faeton, fiul lui Helios din mitologia greacă
Faeton (vehicul), o trăsură elegantă, înaltă și ușoară, deschisă, de diferite forme.
Faeton (planetă ipotetică), numele unei planete ipotetice despre care se crede că ar fi existat între orbitele planetelor Marte și Jupiter